Klüt (berg) - berg in Nedersaksen, Duitsland
 Klüt (Detmold) - plaats in Noordrijn-Westfalen, Duitsland